Erec může znamenat:
 Erec – středověký německý rytířský román
 hebrejsky „země“, eretz v přepisu do angličtiny 
 Erec Jisra'el – Země izraelská, v bibli území slíbené Bohem izraelskému národu
 Erec chadaša – Nová země, izraelská politická strana

Související články 
 Eretz